«Desdunes» puede referirse a:
 Desdunes, comuna haitiana del departamento de Artibonito.
 Desdunes, 1ª  y única sección comunal de la comuna haitiana de Desdunes.